Компаративи́стика (от  «сравнительный») — это:
 сравнительное литературоведение — изучение литературных аналогий (стилей, сюжетов и т. п.) и связей разных национальных литератур.
 сравнительно-историческое языкознание — установление соответствий между родственными языками с целью воссоздания их более древних вариантов.
 философская компаративистика — сравнительный анализ философских традиций, школ, учений, систем, категориального аппарата и отдельных понятий.
 политологическая компаративистика — одно из направлений политологии (политической науки).

См. также 
 Сравнительный метод

Примечания 

Сравнительный метод